Владислав Смирнов:
 Смирнов, Владислав Вячеславович (1939—2014) — советский и российский филолог.
 Смирнов, Владислав Павлович (1929—2020) — советский и российский историк, специалист по истории Франции.